Nova Veneza (Goiás) - município brasileiro do estado de Goiás.
Nova Veneza (Santa Catarina) - município brasileiro do estado de Santa Catarina.
Nova Veneza (Sumaré) - distrito do município de Sumaré, no estado de São Paulo.
Nova Venécia - município no estado do Espírito Santo.

Ver também
 Veneza (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos